Cedros pode ser:
 Cedros - um freguesia na ilha do Faial, Açores;
 Cedros - um freguesia do concelho de Santa Cruz das Flores, ilha das Flores, Açores.
 San Rafael Cedros, município salvadorenho de Cuscatlán

Ver também
 Cedro

Desambiguações de topônimos